Oscar Karel Augustus Bernadotte, tot 1888 prins van Zweden, tot 1888 hertog van Gotland, vanaf 1888 (Zweeds) prins Bernadotte, (Luxemburgs) graaf van Wisborg (Slot Drottningholm, 15 november 1859 – Stockholm, 4 oktober 1953) was de tweede zoon van de Zweedse koning Oscar II en Sophia van Nassau. Hij werd geboren als prins Oscar, hertog van Gotland.

Oscar huwde op 15 maart 1888 te Bournemouth (Zuid-Engeland), echter zonder toestemming van de koning, met Ebba van Fulkila Munck (1858-1946). Hij moest afstand doen van alle rechten op de Zweedse troon en verkreeg van zijn vader de titel van prins van Zweden met het predicaat "hoogheid". Hij verkreeg de titel van 'graaf van Wisborg', die erfelijk was op alle kinderen; deze titel kreeg hij van zijn oom, hertog Adolf van Nassau-Weilburg, de latere Adolf I de groothertog van Luxemburg.

Oscar Bernadotte en Ebba hadden vijf kinderen:
 Maria (28 februari 1889 - 19 juni 1974) bleef ongehuwd.
 Karl, graaf van Wisborg (27 mei 1890 - 23 april 1977) huwde eerst in 1915 met Marianne barones de Geer af Leufsta (1893-1978) en in 1937 met Gerty Börjesson.
 Ebba Sophia (17 mei 1892 - 21 juni 1936) huwde met Carl baron Fleetwood (1885-1966).
 Elsa Victoria (3 augustus 1893 - 17 juli 1996) huwde Carl Axel Cedergren (1891-1971).
 Folke (2 januari 1895 - 17 september 1948) huwde Estelle Manville (1904-1984).

Huis Bernadotte